Vrhovlje je ime več naselij v Sloveniji:

 Vrhovlje, Lukovica, vas v Občini Lukovica
 Vrhovlje, Sežana, vas v Občini Sežana
 Vrhovlje pri Kojskem, vas v Občini Brda
 Vrhovlje pri Kožbani, vas v Občini Brda